NST – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nakhon Si Thammarat (Thailandia)
NST – nonstress test, un test di screening che si esegue sul feto e che si basa sull'esecuzione del tracciato cardiotocografico.